

Persone 
 Pius Fischbach (1948) – calciatore svizzero

Geografia

Austria 
 Fischbach – comune nel distretto di Weiz (Stiria)

Germania

Comuni 
 Fischbach – comune nel circondario di Birkenfeld (Renania-Palatinato)
 Fischbach – comune nel circondario di Kaiserslautern (Renania-Palatinato)
 Fischbach – area non incorporata nel circondario del Nürnberger Land (Baviera)
 Fischbach bei Dahn – comune nel circondario del Palatinato Sudoccidentale (Renania-Palatinato)
 Fischbach-Oberraden – comune nel circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)

Ex comuni e frazioni 
 Fischbach – ex comune ora frazione di Alsfeld, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Fischbach – ex comune ora frazione di Arnsdorf, comune nel circondario di Bautzen (Sassonia)
 Fischbach – ex comune ora frazione di Bad Schwalbach, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Fischbach – ex comune ora frazione di Eisenach, città extracircondariale (Turingia)
 Fischbach – frazione di Friedrichshafen, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Fischbach – ex comune ora frazione di Hauneck, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Fischbach – ex comune ora frazione di Kelkheim, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Fischbach – ex comune ora frazione di Lichtenau, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Fischbach – ex comune ora frazione di Rödental, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Fischbach – ex comune ora frazione di Schleusingen, città nel circondario di Hildburghausen (Turingia)
 Fischbach – ex comune ora frazione di Ummendorf, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Fischbach – ex comune ora frazione di Waltershausen, città nel circondario di Gotha (Turingia)
 Fischbach bei Nürnberg – ex comune ora frazione di Norimberga, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Fischbach-Camphausen – frazione di Quierschied, comune nel circondario di Saarbrücken (Saarland)
 Fischbach/Rhön – frazione della città di Kaltennordheim

Fiumi 
 Fischbach – affluente della Nahe (Renania-Palatinato)

Lussemburgo 
 Fischbach – comune nel cantone di Mersch (Lussemburgo)

Polonia 
 Fischbach – antico nome tedesco di Karpniki, frazione del comune di Mysłakowice nel distretto di Jelenia Góra (Bassa Slesia)

Svizzera 
 Fischbach – comune nel distretto di Willisau (Canton Lucerna)
 Fischbach – frazione di Fischbach-Göslikon, comune nel distretto di Bremgarten (Canton Argovia)
 Fischbach-Göslikon – comune nel distretto di Bremgarten (Canton Argovia)